Зомбі — жива людина, яка цілковито втратила контроль над своєю свідомістю і тілом і підкоряється наказам іншої людини; живий труп.
 Процес-зомбі — в Unix-подібних системах це процес, що завершив виконання, але все ще має запис в таблиці процесів.
 Роб Зомбі — псевдонім американського музиканта.